Nikkel(II)oxide
 Nikkel(III)oxide
 Nikkel(IV)oxide